Мэ́ри Да́дли (; ок. 1530/1535 — 1586) — фрейлина при дворе королевы Елизаветы I.

Будучи дочерью Джона Дадли, 1-го герцога Нортумберленда, Мэри была втянута в интриги отца, пытавшегося посадить на английский трон свою невестку Джейн Грей. В первые годы царствования королевы Елизаветы I Мэри стала одной из её ближайших наперсниц. Именно Мэри ухаживала за королевой во время эпидемии оспы в 1563 году, а также выступала в качестве посредника между Елизаветой и дипломатами. Мэри была сестрой фаворита Елизаветы Роберта Дадли и всегда оставалась верна своей семье. Она была матерью семерых детей и сопровождала мужа, сэр Генри Сидни, в Ирландии и в Валлийской марке. Мэри удалилась от двора в 1579 году по состоянию здоровья.

Семья и первые годы брака 
Мэри Дадли была старшей дочерью и девятым ребёнком из тринадцати детей Джона Дадли, будущего герцога Нортумберленда, и его жены Джейн Гилфорд. Мэри была образованной, хорошо знала латынь, французский и итальянский язык, интересовалась алхимией и рыцарскими романами, писала стихи. Она также стала другом, корреспондентом и частым гостем в доме учёного и мага Джона Ди.

29 марта 1551 года в , Суррей, Мэри Дадли вышла замуж за . Публичная церемония прошла в доме Дадли в Лондоне 17 мая 1551 года. Четыре месяца спустя Генри получил должность в тайных палатах короля Эдуарда VI; он был посвящён в рыцари молодым королём в день, когда его тесть Джон Дадли, возглавлявший правительство, получил титул герцога Нортумберленда.

В мае 1553 года один из младших братьев Мэри, Гилфорд, женился на любимой кузине короля Джейн Грей. По словам леди Джейн, именно Мэри 9 июля 1553 года позвала её в Сайон-хаус, где леди Грей сообщили, что она станет королевой Англии согласно последней воле короля Эдуарда VI. После триумфального восшествия на престол Марии I и последующих ареста и казни герцога Нортумберленда чета Сидни оказалась в сложном положении. Как и остальная часть семейства Дадли, Мэри была лишена имущественных прав и ущемлена в гражданских правах. Однако три сестры Генри Сидни были любимыми фрейлинами новой королевы, что возможно спасло его карьеру. В начале 1554 года он отправился с посольством в Испанию, чтобы обсудить возможность брачного союза Марии и принца Филиппа; в случае успешности миссии Генри рассчитывал получить королевское прощение для своих шуринов Джона, Амброуза, Роберта и Генри. Джон Дадли, старший брат Мэри, умер через несколько дней после того, как в октябре 1554 года его перевезли в  в графстве Кент — усадьбу Сидни, предоставленную паре Эдвардом VI в 1552 году. В Пенсхёрсте в ноябре 1554 года родился первый ребёнок Мэри, сын Филип, названный в честь крёстного отца — короля Филиппа. Его крёстной матерью была мать Мэри, вдовствующая герцогиня Нортумберлендская, умершая в январе 1555 года. Она оставила дочери двести марок, а также часы, «которые принадлежали её лорду-отцу и которые она молит оберегать как великую ценность».

В 1556 году Мэри отправилась с мужем в Ирландию, где они проживали преимущественно в . Первая дочь Мэри и Генри, Мэри Маргарет, родилась вскоре после их прибытия в Атлон. Королева Мария стала крёстной девочки, которая умерла в возрасте года и трёх месяцев. Маленький Филип оставался в Пенсхёрсте вплоть до возвращения его матери из Ирландии в сентябре 1558 года. Мэри была восстановлена в правах в начале года, когда осуждение Дадли было отменено парламентским актом.

Служба Елизавете I 
С восшествием на престол Елизаветы I Мэри Дадли получила должность в тайных палатах королевы «без оплаты»; Мэри оказалась на полном иждивении мужа. Как и её брат Роберт, королевский фаворит, Мэри вошла в круг приближённых королевы. В 1559 году во время переговоров с эрцгерцогом Карлом, Габсбургским кандидатом в мужья Елизаветы I, Мэри выступила посредницей между королевой и её собственным братом в их отношениях с испанским послом Альваресом де Квадра и его имперским коллегой, Каспаром фон Брюнером. Через Мэри Дадли Елизавета ненавязчиво намекнула, что всерьёз намеревается выйти замуж за эрцгерцога и что он должен незамедлительно прибыть в Англию. Де Квадра сообщил Филиппу II, что «Мэри Дадли сказала правду, я мог бы быть уверен, что она не сказал бы такую вещь, которая могла стоить ей жизни, и она действовала теперь с королевского согласия, но сама [королева] не будет разговаривать с императорским послом об этом». Филипп получил подтверждение сказанного ему послом от Роберта Дадли и . Но Елизавета снова остыла и дала Мэри дальнейшие инструкции о том, что делать с испанцами, пока сама королева не сказала де Квадра, что «кто-то [говорил с ним] с благими намерениями, но без каких-либо поручений от неё». Такие действия королевы и брата Роберта разозлили Мэри, чувствовавшей себя преданной. Испанский посол, в свою очередь, был уязвлен тем, что она использовала переводчика, тогда когда они «могли понять друг друга на итальянском и без него».

В октябре 1562 года оспой заболела королева Елизавета I; Мэри Дадли ухаживала за ней, пока сама не заразилась болезнью, которая, по словам её мужа, сильно изуродовала её красоту. Существовал даже миф, что в дальнейшей жизни Мэри пришлось носить маску. После выздоровления она продолжила свою придворную службу и покидала двор только по государственным делам или чтобы сопровождать мужа в Уэльс и Ирландию. В конце 1565 года Сидни отправились в Ирландию, где сэр Генри должен был занять пост лорда-лейтенанта. По пути корабль, на котором везли одежду и драгоценности Мэри, затонул, что несказанно огорчило женщину. В 1567 году Генри Сидни вернулся на несколько недель к английскому двору, в то время как Мэри осталась в Дроэде, которая была атакована повстанцами. Мэри Дадли решительно потребовала мэра Дублина с помощью войск освободить город, что он и сделал. Позднее в том же году сэр Генри отправил жену обратно в Англию из-за ухудшения состояния здоровья, которое, видимо, было вызвано критикой королевы его управления: недружественное письмо от Елизаветы, по мнению сэра Генри, «так ошеломило мою дорогую супругу, что она очень сильно занемогла… и оставалась в болезненном трансе более пятидесяти двух часов».

До восшествия Елизаветы I на престол из всех детей Джона Дадли дожили четверо: Мэри, Амброуз, Роберт и Кэтрин; все они поддерживали тесную связь между собой. Дружен с семьёй жены оставался и Генри Сидни, который был близок с Робертом Дадли ещё со школьной скамьи. Третий ребёнок Мэри и Генри, Элизабет, родилась в доме Роберта в Кью в конце 1560 года. До 1569 года Мэри родила ещё четверых детей, среди которых была будущая графиня Пембрук и поэтесса Мэри Герберт и Роберт — первый граф Лестер из рода Сидни. В 1575 году умерла девятилетняя дочь Мэри, Амброзия; Мэри получила письмо с соболезнованиями от королевы Елизаветы. В начале 1570 года Генри Сидни вновь отбыл в Ирландию; Мэри отправилась к Роберту в Кенилуэрт, где провела некоторое время вместе с братом Амброузом и «сестрой Кейт». В этом же замке в 1575 году прошёл великолепный фестиваль, на которой было приглашено всё семейство Сидни, а сама Мэри преуспела в оленьей охоте. В 1577 году Роберт Дадли сосватал свою пятнадцатилетнюю племянницу Мэри за своего друга, сорокалетнего графа Пембрука; Мэри Дадли организовывала свадебные торжества в Уилтон-хаусе.

В 1570-х годах сэр Генри и Мэри стали испытывать некоторое недовольство из-за недостаточного финансового поощрения за их долгую службу со стороны королевы. В 1572 году Мэри даже пришлось отклонить предложение о баронстве для мужа в письме Уильяму Сесилу, который получил титул барона Бёрли годом ранее: расходы носителя титула были слишком велики и разум сэра Генри был в «смятении [из-за] трудного выбора» между финансовым крахом и королевским неудовольствием в случае отказа. Двумя годами позднее, в 1574 году, Мэри поссорилась с лордом-камергером (её деверем ) из-за проживание при дворе. Она отказалась обменять свои привычные комнаты на холодную комнатушка, где ранее располагались её слуги. Как писала Мэри, «старый лорд Гарри и его старая Молл» примут «как хорошие друзья отведённую им за долгую службу при дворе небольшой надел; который настолько мал, что кажется даже слишком».

Королева Елизавета всё ещё была привязана к своей старой подруге, когда Мэри Дадли покинула двор в июле 1579 года из-за плохого здоровья, или из солидарности с братом Робертом, который оказался в опале из-за брака с Летицией Ноллис. Она сопровождала мужа в Ладлоу в 1582 году, где он в третий раз был назначен председателем . Год спустя её здоровье находилось в таком состоянии, что Генри Сидни верил, что вскоре он сможет жениться во второй раз. Мэри Дадли умерла 9 августа 1586 года, через три месяца после смерти мужа, в организации похороны которого она принимала участие. Мэри и Генри были похоронены в Пенсхёрсте.

Дети 
Всего Мэри Дадли в браке с Генри Сидни родила семерых детей:
 Филип (1554—1586) — поэт и общественный деятель; был женат на , единственной дочери сэра Фрэнсиса Уолсингема и . Брак был бездетным.
 Мэри Маргарет (ок. 1556—1558)
 Элизабет (1560 — ?) — умерла в детстве.
 Мэри (1561—1621) — поэтесса; была замужем за Генри Гербертом, графом Пембруком. В браке родилось двое сыновей (Уильям и Филипп) и две дочери (Анна и Кэтрин).
 Роберт (1563—1626) — граф Лестер; был дважды женат: первым браком на , дочери Джона Гамажа из замка Койти; вторым браком на Саре Блаунт, дочери Уильяма Блаунта. Роберт стал отцом одиннадцати детей, все они родились в первом браке.
 Амброзия (ок. 1566—1575) — умерла в возрасте девяти лет.
 Томас — рыцарь.

Генеалогия

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрейлины при дворе Тюдоров
Мэри